Der Begriff Epistemologie steht für:

 Épistémologie, französische Schule der Wissenschaftstheorie
 Synonym für Erkenntnistheorie